Ričice je lahko:
 Ričice, Lovinac (Hrvaška)
 Ričice, Proložac (Hrvaška)